Le tournoi de tennis NSW Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1960 se dispute à Bathurst du 17 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Bevis Hawton et Jan Lehane.

En double mixte, la paire Mary Bevis Hawton et Rod Laver enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis NSW Hardcourt

Navigation 

NSW Hardcourt